Neuf navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Unity:
 Le HMS Unity (1665) était un navire de 32 canons, anciennement le navire néerlandais Eendracht. Il a été capturé en 1665, mais a été repris en 1667.
 Le HMS Unity (1672) était un bateau-mouche de 4 canons capturé aux Pays-Bas en 1672 et donné cette année-là.
 Le HMS Unity (1688) était un brûlot de 6 canons acheté en 1688, reconstruit en 1707 comme hoy et vendu en 1773.
 Le HMS Unity II (1693) était un hoy de 4 canons lancé en 1693 et vendu en 1713.
 Le HMS Unity III (1693) était un hoy de 4 canons lancé en 1693 et vendu en 1713.
 Le HMS Unity (1728) était un hoy lancé en 1728 et vendu en 1788.
 Le HMS Unity (1788) était un navire magasin lancé en 1788 et démantelé en 1878 sous le nom de YC 3.
 Le HMS Unity (1913) était un destroyer de la classe Acasta lancé en 1913 et vendu en 1922.
 Le HMS Unity (N66) était un sous-marin de classe U lancé en 1938 et coulé lors d'une collision avec le navire norvégien SS Atle Jarl en 1940.